Дарбази () — многозначный термин.
Может означать:

Государственный орган 
Дарбази — государственный совет в средневековой Грузии, сформированный царем Давидом IV (около 1073—1125)

Строение 
Дарбази () — тип грузинского жилого дома с многогранным куполовидным покрытием в его центре.

Топоним 
Дарбази (Болнисский муниципалитет) — село Болнисского муниципалитета, края Квемо-Картли в Грузии.